Jacula puede referirse a:

 Jacula (historieta): una historieta erótica italiana de la década de 1960-1970, basada en la vampira Jacula.
 Jacula (banda de rock progresivo): banda italiana experimental de la transición entre las décadas de 1960 y 1970.